M13 kan syfta på:

 M13 – en stjärnhop i Herkules stjärnbild, se Messier 13
 HMS M13 – en svensk minsvepare
 HMS Skaftö (M13) – ett svenskt minröjningsfartyg